Seminario vescovile di Bedonia
 Seminario vescovile Giovanni XXIII di Bergamo
 Seminario vescovile di Fiesole
 Seminario vescovile di Mazara del Vallo
 Seminario vescovile di Patti
 Seminario vescovile di Pavia
 Seminario vescovile di Pinerolo
 Seminario vescovile di Pistoia
 Seminario vescovile di San Miniato
 Seminario vescovile di Savona
 Seminario vescovile di Senigallia
 Seminario vescovile di Teggiano
 Seminario vescovile di Treviso
 Seminario vescovile di Vicenza